Тангале:

 Тангале — народ, населяющий восточные районы Нигерии;
 Тангале — чадский язык, язык народа тангале;
 Тангале — подгруппа чадских языков (группа боле-тангале, западночадская ветвь).

См. также 
 Боле-тангале — группа чадских языков (западночадская ветвь).